Osoby o tym nazwisku:
 Bruno Knežević – jugosłowiański (chorwacki) piłkarz
 Dario Knežević – chorwacki piłkarz
 Mile Knežević – serbski piłkarz
 Milena Knežević – czarnogórska piłkarka ręczna
 Milorad Knežević – serbski szachista
 Milutin (Knežević) – prawosławny biskup
 Knez (właśc. Nenad Knežević) – czarnogórski wokalista
 Srđa Knežević – serbski piłkarz

Inne:
 (3900) Knežević – planetoida z pasa głównego asteroid